Павел Игнатьев 
 Игнатьев, Павел Алексеевич (1878—1930) — граф, полковник Генерального штаба.
 Игнатьев, Павел Борисович (род. 1973) — украинский пианист, джазовый композитор.
 
 Игнатьев, Павел Петрович (род. 1973) — петербургский скульптор, реставратор.